Клановицкий лес () — лесопарк на восточной окраине Праги, на территории районов Горни Почернице, Уезд над Леси и Клановице и населенных пунктов центрально-чешского края Ували, Шестайовице и Йирни.

Практически вся пражская часть леса входит в природный парк Клановице-Чигадла и входит в заповедник Клановицкий лес. В лесу находится густая сеть циклотрасс. Неофициально лес делится на две части: восточную и западную в зависимости от расположения по отношению к Клановицам.

Клановицкий лес (площадь 397 га) часто путают с природным парком Клановице-Чигадла (более 1000 га). На самом деле лес является лишь небольшой частью природного парка, в который кроме леса входят поля и пастбища.

Настоящее время 

Практически весь Клановицкий лес находится в собственности Чешской республики. В половине девяностых лет 20 столетия в земельный план Праги попал проект 18-ямкового поля для гольфа. Компания «Golf Club Praha» пыталась возобновить традицию гольфа в Клановицах, начатую в 1938 году. Первый реальный проект гольфового поля в западной части Клановицкого леса появился в 1995 году. По причине нехватки средств проект был заморожен. С 2004 года стали ходить слухи о возобновлении постройки поля для гольфа. В 2005 году мэрия Праги поменяла земельный план, что сделало невозможным строительства гольф-клуба. Спустя несколько месяцев (декабрь 2005 г) компания «Forest Golf Resort Praha» купила 2,5 га леса, здание бывшего клуба и заявила о намерениях возобновить традицию гольфа в Клановицах.

Жители Клановиц выразили свой протест с постройкой гольф-клуба, было основано общественное объединение в поддержку Клановицкого леса (собрано более 22 000 подписей). Недовольство жителей привело к тому, что в выборах 2006 года 7 из 9 мест в народном совете получили партии, поддерживающие сохранение леса. Гражданские демократы (ODS), поддерживающие FGRP сохранили для себя только одно кресло.

На Марианской площади, перед Клановицкой мэрией 6 сентября 2007 года прошел митинг в поддержку леса.

Несмотря на то, что в январе 2008 года генеральный директор государственного предприятия «Лесы ЧР» Иржи Новак в письменном виде пообещал мэру Клановиц Ладиславу Грабалу не продавать лес и не сдавать его в аренду, в июне 2008 года всё же подписал преддоговор об аренде участков фирме Forest Gulf Resort Praha, что послужило старту новой волны недовольства со стороны жителей Клановиц.

В июне 2008 года в здании чешского Сената должна была состояться конференция «Гольфовые поля в регионе», организатором которой выступало общественное объединение Pro-GOLF 2005, o.s. (общество выступающих за строительство поля для гольфа в Клановицах). Конференция должна была пройти под патронажем председателя сената Пршемысла Соботки. За несколько дней до старта, конференция была отменена без указания причин.

Ссылки 
 Научная карта леса 
 Сайт друзей Клановицкого леса 

Лесопарки
География Праги
Сады и парки Чехии